James Salter può essere il nome di diverse persone:
James Salter (1925-2015) scrittore statunitense  
James Salter (1976) nuotatore britannico
James Arthur Salter (1881-1975), politico britannico